

Клубът

Треньорско ръководство 

<noinclude>

<noinclude>

<noinclude>

<noinclude>

<noinclude>

Екипировка

Разширен състав сезон 2015 – 16

Трансфери

Лига Европа 

Литекс започва участието си от първия предварителен кръг на Лига Европа. Първият мач на ловчанлии ще се играе на 2 юли, а реваншът е на 9 юли.

Първи предварителен кръг

Купа на България

„А“ футболна група

Програма 

<noinclude>

<noinclude>

Класиране

Контроли 

<noinclude>

<noinclude>

Лятна подготовка 
Лятната подготовка на отбора започва на 12 юни 2015 г. и ще се проведе изцяло в България. Тимът ще изиграе 3 контроли.
 Лагер в Тетевен, България от 13 до 21 юни.

<noinclude>

<noinclude>

Зимна подготовка 
Зимната подготовка на отбора започва на 9 януари и ще се проведе на 3 етапа. Тимът ще изиграе 9 контроли. Първият лагер ще бъде в Александруполис, Гърция от 10 до 20 януари. Вторият лагер ще се проведе в Ла Манга, Испания от 23 януари до 6 февруари. Третият лагер ще бъде от 7 до 14 февруари в испанския курорт Марбеля.
 Лагер в Александруполис, Гърция от 10 до 20 януари.
 Лагер в Ла Манга, Испания от 23 януари до 6 февруари.
 Лагер в Марбеля, Испания от 7 до 14 февруари.

<noinclude>

<noinclude>

Бележки 

Литекс (Ловеч) през сезоните
Литекс